Алекса́ндр Бусы́гин:
 Бусыгин, Александр Иванович (1900—1941) — русский советский прозаик и журналист, военный корреспондент.
 Бусыгин, Александр Харитонович (1907—1985) — зачинатель стахановского движения в машиностроении.